Prinsesse Marie kan referere til følgende personer:

 Prinsesse Marie af Orléans (1865-1909) – gift med Prins Valdemar af Danmark
 Prinsesse Marie af Rumænien (1870-1874)
 Prinsesse Marie af Edinburgh (1875-1938) – gift med Kong Ferdinand 1. af Rumænien
 Prinsesse Marie Bonaparte (1882-1962) – gift med Prins Georg af Grækenland
 Marie Cavallier (født 1976) – gift med Prins Joachim af Danmark